

Patronyme 

 Alessandro Guerra (1974-), coureur cycliste italien ;
 Alfonso Guerra (1940-), homme politique espagnol ;
 Alfonso Rangel Guerra (1928-), écrivain mexicain ;
 Ana Clara Guerra Marques (1962-), danseuse et chorégraphe angolaise ;
 Anna Maria Guerra (1934-), actrice italienne ;
 Ana Maria Guerra Martins (1963-), juriste portugaise ;
 Armand Guerra, (1886-1939), réalisateur, scénariste et acteur espagnol ;
 Carolina Guerra (1986-), actrice et animatrice de télévision colombienne ;
 Castulo Guerra (1945-), acteur argentin ;
 Ciro Guerra (1981-), réalisateur colombien ;
 Ernesto Guerra da Cal (1911-1994), écrivain espagnol exilé aux États-Unis sous le franquisme;
 Evandro Guerra (1981-), volleyeur brésilien ;
 García Guerra (v. 1547-1612), archevêque de Mexico et vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Giovanni Guerra (1544-1618), peintre et dessinateur originaire de la région de Modène ;
 Guido Guerra (1220-1272), homme politique de Florence ;
 Héctor Guerra (1978-), coureur cycliste espagnol ;
 Humberto López y Guerra (1945-), cinéaste et écrivain cubain-suédois ;
 Javier Pérez de Cuéllar Guerra (1920-2020), diplomate péruvien ;
 José Francisco Guerra (1968-), escrimeur espagnol ;
 José Sánchez Guerra (1859-1935), homme politique espagnol ;
 Juan Luis Guerra (1956-), auteur-compositeur-interprète dominicaine ;
 Karine Guerra (1979-), joueuse brésilienne de volley-ball ;
 Learco Guerra (1902-1963), coureur cycliste italien ;
 María Inés Guerra (1983-), chanteuse mexicaine ;
 Patricia Guerra (1965-), skipper espagnole ; 
 Pedro José Domingo de Guerra (1809-1879), homme politique bolivien ; 
 Pietro Guerra (1943-), coureur cycliste italien ;
 Rafael Sánchez Guerra (1897-1964), homme politique espagnol, journaliste et président du Real Madrid ;
 Rita Guerra (1967-), chanteuse portugaise ;
 Saverio Guerra (1964-), acteur américain ;
 Tonino Guerra (1920-), poète, écrivain, dramaturge et scénariste italien ;
 Victória Deborah de Sousa Lark Guerra (1989-), actrice portugaise ;
 Vida Guerra (1974-), mannequin de charme américaine d'origine cubaine ;
 Wendy Guerra (1970-), cinéaste et romancière cubaine.

Toponyme 

 Guerra, census-designated place située au Texas.

Voir aussi 
 
 

Patronyme italien